Things Fall Apart (roman), een roman van de Nigeriaanse auteur Chinua Achebe
 Things Fall Apart (album), een album van de hiphopgroep The Roots